Karlovac, grad u Hrvatskoj, administrativno središte Karlovačke županije
 Karlovac (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč, BiH